Kotar Matrštof (njem: Bezirk Mattersburg, mađ:Nagymarton járás) je jedna od sedam administrativnih jedinica u austrijskoj saveznoj državi Gradišće. Sjedište kotara je grad Matrštof koja ima 6.861 stanovnika, dok cijeli kotar ima 38.742 stanovnika.

Administrativna podjela
Kotar Matrštof se dijeli na 19 administrativnih jedinica, od kojih je jedan grada, pet tržišna grada i 13 općina.

Vanjske poveznice
Savezna Država Gradišće Kotar Matrštof

Izvor

Mattersburg
Gradišćanski Hrvati